Список альбомов № 1 в Ирландии в 2022 году — рейтинг самых исполняемых альбомов Ирландии, составленный компанией Official Charts Company от имени Ирландской ассоциации звукозаписывающей музыки (IRMA).

История чарта

Артисты по количеству позиций № 1

Примечания 

2022 год в музыке
2022